А́ргус — парусный фрегат Российского императорского флота.

История 
Относился к фрегатам 44-пушечного ранга, тип «Спешный». Заложен 30 июня 1806 на Соломбальской верфи. Спущен на воду 1 июня 1807. Строился под руководством известного корабельного мастера A. M. Курочкина. Входил в состав Балтийского флота.

Типовые и фактические технические характеристики 
Водоизмещение — около 1950 т;
Длина корпуса по палубе — 48,6 метров (48,53 м.);
Ширина по мидель—шпангоуту — 12,7 метров (12,65 м.);
Осадка — 3,9 метра (3,86 м.);
Количество орудий — 50 (24-фн — по штату);
Экипаж — около 340 человек.

Служба 
 В 1807 с отрядом перешел из Архангельска в Кронштадт.
Участвовал в боевых действиях против флотов Англии и Швеции на Балтийском море в 1808.
 28 мая 1808 в составе отряда капитана 1 ранга графа Л. П. Гейдена пришел из Кронштадта в Свеаборг для усиления обороны крепости.
 22 октября 1808 по пути из Свеаборга в Ревель налетел на банку Девельсей (Курадимуна), не смог с неё сняться и к 25 октября 1808 был разбит волнами. Экипаж был спасен.

Командиры 
 Н. Д. Ахматов (1807);
 А. А. Чеглоков (1808).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Список погибших парусных кораблей ВМФ России
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством
Кораблекрушения 1808 года